Pojęcie występujące w językoznawstwie i logice:
 Język sformalizowany – w językoznawstwie język, dla którego zostały spisane zasób terminów (słownik) i składnia logiczna.
 Język sformalizowany – w logice język spełniający określone postulaty efektywności,  odwołujący się wyłącznie do formy, rozumiany jako dowolny niepusty zbiór skończonych ciągów, dający możliwość określenia np. prawdy zgodnie z konwencją Tarskiego.

Przypisy 

Języki według rodzaju
Logika